Potthastia — род комаров-звонцов из подсемейства Diamesinae.

Описание 
Коричневые и тёмно-коричневые комары длиной тела 3,5—5 мм. Глаза без волосков. Усики 14-члениковые с пучками светлых щетинок. На последнем, слегка расширенном, членике находятся субапикальные 1—2 щетинки. Максилярные щупики состоят их четырёх члеников. На втором членике кольцевой орган отсутствует. Наличиник с немногочисленными щетинками. По середине среднеспинки имеется выемка. Крылья прозрачные, пятнистость заметна лишь при большом увеличении. Радиальные жилки R1 и R2+3 сближены. Пульвиллы на лапках едва заметны, эмподий короче коготка. Вершина коготка с несколькими зубчиками.

Куколка сероватая длиной 4—7 мм. Брюшко покрыто многочисленными шипиками. Брюшные сегменты по переднему краю с тёмной поперечной полосой.

Личинка серовато-белой окраски, длиной 10-11 мм. Усики 5-члениковые. Первый членик с двумя кольцевыми органами.

Экология 
Личинки преимущественно реофильные, развиваются ручьях и крупных реках. Личинки Potthastia longimana встречаются также в озёрах.

Кариотип 
В диплоидном наборе восемь пар хромосом, из которых шесть метацентрические и две акроцентрические.

Классификация 
В состав включает семь видов:

 
 
 
 
  = syn. Potthastia iberica Serra-Tosio, 1971

Распространение 
Представители рода встречаются Голарктике.

Примечания 

Diamesinae
Роды двукрылых
Потхаст